Jaiba puede referirse a:

 En América Latina, muchas especies de cangrejo de río o de mar, en particular al cangrejo azul (Callinectes sapidus).